Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 2020 – 31. edycja wyścigu kolarskiego Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, która odbyła się w dniach od 9 do 12 września 2020 na liczącej ponad 710 kilometrów trasie z Niska do Łodzi. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Wyścig początkowo miał odbyć się pod koniec czerwca 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, został przeniesiony na termin wrześniowy. Impreza była elementem obchodów 40. rocznicy założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2020
2020
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19